Купрес:

 Купрес — город в Боснии и Герцеговине, в составе ФБиГ.
 Купрес — довоенная община в Боснии и Герцеговине.
 Купрес —  община в Боснии и Герцеговине, в составе ФБиГ.
 Купрес —  община в Боснии и Герцеговине, в составе Республики Сербской.
 Купрес, Милош (1920—1942) — югославский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.